Muzeum Historii Naturalnej w Ogrodzieńcu – zamknięte muzeum, które mieściło się przy ulicy Elizy Orzeszkowej w starej willi pierwszych właścicieli cementowni Wiek. Posiadało ekspozycję muszli, skamieniałosci, motyli, owadów i minerałów. W muzeum znajdowały się również wierne repliki szkieletów dinozaurów. Obok muzeum mieścił się sklep z kolekcjami skamieniałości.

Linki zewnętrzne 
 Opis muzeum

Ogrodzieniec
Nieistniejące muzea w Polsce
Muzea w województwie śląskim
Muzea przyrodnicze w Polsce